Virago (вираго́):

  (от , «мужчина») — тип женщин, подающих пример мужества; русск. «бой-баба» или «женщина-гусар».
 «Virago» — именование британских кораблей: «HMS Virago» (1805—1816); «HMS Virago» (1842—1875); «HMS Virago» (1895—1919) и «HMS Virago (R75)» (1943—1965).
 Virago — мотоцикл японской компании Yamaha: Yamaha Virago (1981—2003); Yamaha xv1100 Virago (1986—1999) и Yamaha Virago 535 (1987—2003).
 Virago — мини-альбом норвежской группы Theatre of Tragedy, выпущенный в 1999 году.